Àtika bint Abd-al-Múttalib, companya del profeta Mahoma
 Àtika bint Abi-Sufyan, companya del profeta Mahoma
 Àtika bint Murra, avantpassada del profeta Mahoma
 Àtika bint Yazid, princesa omeia
 Àtika bint Zayd, companya del profeta Mahoma